Птіцин Віталій Ігорович (1980-2014) — солдат, Державна прикордонна служба України, учасник російсько-української війни.
 Птіцин Микола Олександрович — агроном-дендролог, творець сучасної частини Сирецького дендропарку.
 Птіцин Олександр Миколайович — червоноармієць, Герой Радянського Союзу.
 Птіцин Юрій Михайлович — журналіст, кіноаматор, голова Житомирської Спілки кіномитців.